Kalimanići (Srebrenica), een plaats in de gemeente Srebrenica in Bosnië-Herzegovina
 Kalimanići (Gornji Milanovac), een plaats in de Servische gemeente Gornji Milanovac